Râul Strâmbu se poate referi la:

 Râul Strâmbu, Buzău
 Râul Strâmbu, Jigureasa
 Râul Strâmbu, Sălătruc
 Râul Strâmbu, Șușița
 Râul Strâmbu, Valea de Pești
 Râul Strâmbu-Băiuț

Vezi și 
 Râul Strâmba (dezambiguizare)